Mildred Davis (1901-1969), actrice américaine du muet,
 Mildred Davis (1931-), auteur américain de roman policier et de suspense.